Osoby o nazwisku Bartosiński, Bartosińska:
 Adrian Bartosiński – zawodnik mieszanych sztuk walki
 Marian Bartosiński – porucznik
 Ilona Bartosińska – aktorka